Adam Zając – polski botanik, profesor, laureat Medalu im. Władysława Szafera
 Adam Zając – polski dziennikarz, redaktor naczelny Tygodnika Żużlowego
 Adam Zając (ur. 1961) – polski profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki i trener koszykówki, rektor AWF w Katowicach
 Adam Zając – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)